een plaats in Slovenië:
 Lipovec (Ribnica)
 Lipovec (Semič)
 Lipovec (Šmarje pri Jelšah)
een gemeente in Slowakije:
 Lipovec (okres Martin)
 Lipovec (okres Rimavská Sobota)
een gemeente in Tsjechië:
 Lipovec (okres Blansko)
 Lipovec (okres Chrudim)